Istarsko proljece-Istrian Spring Trophy er et kroatisk etapeløb i landevejscykling som arrangeres hvert år i marts. Løbet er blevet arrangeret siden 1961. Løbet er af UCI klassificeret som 2.2 og er en del af UCI Europe Tour.

I 2014 vandt danske Magnus Cort løbet samlet.

Vindere

Eksterne henvisninger
 

 
Etableret i 1961